Travis J. Richards (Crystal, Minnesota, 1970. március 22. –) amerikai profi jégkorongozó.

Karrier

Komolyabb karrierjét a University of Minnesotán kezdte 1989-ben. Az egyetemi csapatban 1993-ig játszott. Védő létére az utolsó évében majdnem pont/átlag szezonja volt. Az 1988-as NHL-drafton a Minnesota North Stars választotta ki a kilencedik kör 169. helyén. A North Starsban sosem játszott. 1993–1995 között az IHL-es Kalamazoo Wingsben szerepelt majd a szezon közben két mérkőzére felhívták az NHL-es Dallas Starsba. Részt vett az 1993-as világbajnokságon valamint az 1994-es téli olimpián. 1995–1996-ban az IHL-es Michigan K-Wingsben játszott de szezon közben ismét felhívták a Dallasba. Ezután soha többet nem játszott az NHL-ben. 1996–2006 között a Grand-Rapids Griffins keretének a tagja volt és kis időre a csapatkapitány is. A csapat 2001-ig az IHL tagja volt majd az AHL-be került. Legjobb szezonjában 35 pontot szerzett. 2005–2006-ban vonult vissza.

Rekordjai

 Legtöbb mérkőzés a Grand Rapids Griffins csapatában: 642 mérkőzés

Karrier statisztika

Díjai

 WCHA Második All-Star Csapat: 1992, 1993
 IHL Első All-Star Csapat: 1995, 1996
 Governors'-trófea: 1995
 IHL Második All-Star Csapat: 2001
 A Grand Rapids Griffins visszavonultatta a mezét, a 24-es számot

Források 

Életrajz
Statisztika
Statisztika
Statisztika
Statisztika

A Minnesota North Stars által draftolt játékosok
A Dallas Stars játékosai
Amerikai jégkorongozók
Amerikai olimpikonok
1970-ben született személyek
Élő személyek